Anastasija Micha’eli
 Awraham Micha’eli
 Meraw Micha’eli